«Some Kind of Monster» () — песня американской рок-группы Metallica. Четвёртый сингл с восьмого студийного альбома St. Anger, выпущенный 13 июля 2004. «Some Kind of Monster» была номинирован на премию «Грэмми» за лучшее хард-рок-исполнение в 2005 году, но проиграл песне «Slither» группы Velvet Revolver.

Документальный фильм «Some Kind of Monster» был выпущен в 2004 году, а песня «Some Kind of Monster» была включена в саундтрек к этому фильму наряду с некоторыми другими песнями.

Информация 
Название «Some Kind of Monster» придумал вокалист Джеймс Хетфилд, который описал лирику Боба Рока о Франкинштейне или «неком подобии монстра». Таким образом, данное название подошло и для документального фильма 2004 года «Some Kind of Monster», который показывал запись альбома St. Anger и суматоху, окружающую её. Хетфилд ранее описывал сущность группы Metallica — бремя славы и жизни в целом — как монструозное.

Сочинение и запись песни подробно показаны в одноимённом фильме. Она была одной из первых песен, написанных для альбома. Позже была выпущена как последний сингл и последний видеоклип с альбома. Версия для радио значительно короче альбомной. Видео содержит кадры со старых концертов Metallica, а также исполнение песни в штаб-квартире Metallica в Сан-Франциско, которое полностью включено в DVD St. Anger. В некоторых регионах (например, в США) сингл был снабжен футболкой с изображением обложки.

На DVD-дисках документального фильма есть пара разделов, озаглавленных «Tough Riff», в которых Хэтфилд показывает один из главных рифов песни Кирку Хэмметту, у которого возникли проблемы с его исполнением.

Список песен 
Все живые записи сделаны на концерте 11 июня 2003 года в Париже.

Участники записи 
 Джеймс Хетфилд — вокал, ритм-гитара
 Кирк Хэмметт — соло-гитара, бэк-вокал (на треках 1—7)
 Роберт Трухильо — бас-гитара, бэк-вокал (на треках 2—7)
 Ларс Ульрих — барабаны
 Боб Рок — бас-гитара (на треках 1 и 8)

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Metallica
Песни на английском языке